Dürrmaul ist der Ortsname von

 Drmoul (deutsch Dürrmaul), Gemeinde im Okres Cheb, Tschechien
 Dürrmaul (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dürrmaul (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern